Harhorin (mongoliska: Хархорин) är en ort i Mongoliet.   Den ligger i provinsen Övörchangaj, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Ulaanbaatar. Harhorin ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Harhorin är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Harhorin.  Trakten runt Harhorin är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Harhorin,  km nordost om Harhorin. Trakten runt Harhorin består i huvudsak av gräsmarker.

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Övörchangaj